Stallo – scranno, seggio, sedile di un'assise (come nei cori liturgici delle chiese)
 Stallo aerodinamico, in fisica e ingegneria, una riduzione del coefficiente di portanza dovuto ad un aumento dell'angolo d'attacco oppure alla diminuzione della velocità incidente su di un profilo aerodinamico, come un'ala di un aereo
 Stallo di potenza – in aeronautica, situazione in cui il pilota di un aereo provoca lo stallo aerodinamico delle ali
 Stallo – in informatica, situazione in cui due o più processi o azioni si bloccano a vicenda,
 Stallo – negli scacchi, situazione di una partita che termina con risultato di patta
 Stallo – personaggio del folclore sami
 Stallo – località del Mississippi

Altri progetti